Peter George kan syfta på:

Peter George (författare) (1924–1966), brittisk författare
Peter George (tyngdlyftare) (1929–), amerikansk tyngdlyftare